Перша хорватська футбольна ліга 2021—2022 — 31-ий сезон з моменту заснування турніру та дев'ятий поспіль турнір, участь у якому брали 10 команд. 

23 квітня 2021 року ліцензування по завершенні минулого сезону отримали одинадцять клубів, десять команд торішньої першості та дебютант «Хрватскі Драговоляц». Усі клуби, окрім «Цибалії» та «Хрватскі Драговоляц» отримали ліцензію на участь у змаганнях УЄФА.

Чемпіоном вп'яте поспіль стало Динамо (Загреб).

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Лідери чемпіонату

Результати матчів

Перший раунд

Другий раунд

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Перша хорватська ліга на soccerway  

2022
Хорватія
Хорватія
2021 у хорватському спорті
2022 у хорватському спорті